Hickok ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Hickok (1837–1876), amerikanischer Westernheld
 Darrin Hickok, amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Gregory S. Hickok, Professor an der Cognitive Sciences School of Social Sciences, Center for Language Science, der University of California, Irvine
 Laurens Perseus Hickok (1798–1888), amerikanischer Philosoph
 Lorena Hickok (1893–1968), amerikanische Journalistin

Siehe auch:
 Hickock